Johann Dieterich ist der Name folgender Personen:

* Johann Christian Dieterich (1722–1800), deutscher Verlagsgründer
 Johann Friedrich Dieterich (1787–1846), deutscher Kunstschuldirektor